Cementerio de San José puede hacer referencia a los siguientes camposantos:

Cementerio de San José en la ciudad de Granada, España;
Cementerio Municipal San José en la ciudad de Cabra, España;
Sacramental de San Lorenzo y San José en la ciudad de Madrid, España;
Cementerio San José de Flores en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.